Bar může znamenat:
 zvýšený pult k podávání nápojů a jídel
 bar (podnik) – pohostinský nebo zábavní podnik, zpravidla noční, přeneseně též například mléčný bar
 domácí skříňka s alkoholickými nápoji
 bar (jednotka) – jednotka tlaku, zejména atmosférického
 bar (geologie) – písčitý nebo štěrkový val na mořském dnu
 B.A.R. (British American Racing) – značka závodních vozidel Formule 1 (např. BAR 002, BAR 006)
 BAR 1918 – americká útočná puška z druhé světové války
 Bar. nebo BT – baryton, italsky baritono, hudební zkratka pro mužský hlas
 bar, vyvýšené místo uprostřed desky na vrhcáby určené k odkládání vyhozených herních kamenů

místa v Evropě
 Bar (Černá Hora) – město a přístav v Černé Hoře na pobřeží Jadranu
 Bar (Ukrajina) – město v Podolí na Ukrajině
 Bar (Corrèze) – francouzská obec v departementu Corrèze
 Bar-le-Duc – francouzská obec v departementu Meuse a někdejší sídlo Barského vévodství
 Bar-sur-Aube – francouzská obec v departementu Aube
 Bar-sur-Seine – francouzská obec v departementu Aube
 Dolný Bar – slovenská obec v okrese Dunajská Streda
 Horný Bar – slovenská obec v okrese Dunajská Streda

Slovo bar se dále vyskytuje v názvech:
 Bar micva – židovský rituál vstupu do dospělosti
 Bar köl – jezero v Číně
 Bar Levova linie – izraelský systém opevnění z Šestidenní války
 Povstání Bar Kochby – židovská válka ve druhém století

Externí odkazy